Pasvik naturreservat kan avse:

Pasvik naturreservat (Norge) – det norska naturreservatet Pasvik naturreservat 
Pasvik Zapovednik – det ryska naturreservatet Pasvik naturreservat 
Pasvik naturreservat (Norge och Ryssland) – de båda norska och ryska naturreservaten tillsammans